Il torneo maschile di Rugby a 7 alla XXVII Universiade si è svolto dal 14 al 17 luglio 2013 a Kazan', in Russia.

Prima fase

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Fase a eliminazione diretta

Classificazione

Tabellone principale

5º posto

Classifica finale

Rugby a 7 alla XXVII Universiade